1985 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 В Японии начата эксплуатация поезда серии 100 сети Синкансэн.
 Начато строительство Амуро-Якутской магистрали.
 Сдан в постоянную эксплуатацию Байкальский тоннель.

Новый подвижной состав 
 В СССР ПО «Ворошиловградтепловоз» был построен опытный тепловоз ТЭ127.
 В США на заводах компании EMD начато производство тепловозов серий GP59 и GP60.

Персоны

Примечания